O Rio Branco Futebol Clube, mais conhecido por Rio Branco ou ainda pelo acrônimo RBFC, é uma agremiação esportiva brasileira, fundada a 17 de janeiro de 2005, sediada no interior da cidade de Mafra (Santa Catarina), na localidade de Rio Branco II. Suas cores São amarelo, preto e branco, a equipe disputa as seguintes madalidades amadoras: Futebol de Campo, Futebol Suíço e Futebol de Salão.

Excluir essa Página Clube " Amador " pra ter artigo no Wikipedia tem que ter 1 ano de futebol profissional e esse clube não tem.

História 

O Rio Branco FC foi fundado em 2005 depois do dissolvimento do antigo Guarani do Rio Branco, time do qual herdou sua primeira camisa e as cores verde e branco, em 2006 muda suas cores para preto e branco e em 2014 acrescenta o amarelo as suas cores oficiais, seu uniforme e escudo atual são bastante similares ao do Borussia Dortmund da Alemanha, sua sede e campo (suíço) ficam na localidade de Rio Branco II no município de Mafra (Santa Catarina), apesar de ter sido fundado em 2005 a equipe vem ao longo dos anos fazendo apenas amistosos e pequenos torneios, a partir de 2013 a equipe vem se reforçando com bons jogadores de equipes amadoras de Mafra (Santa Catarina), também vem entrando em competições mais disputadas na região.

Uniformes 
2005 a 2014

Títulos

Campanhas de destaque 

4º lugar Torneio Augusta Vitória de Futebol Suíço (2013)

Elenco atual 
 Atualizado em 23 de fevereiro de 2014

Transferências

2014 

Clubes de futebol fundados em 2005
Clubes de futebol de Santa Catarina
Esporte de Mafra (Santa Catarina)
Fundações em Santa Catarina em 2005